Gabriela Dabrowski e Alicja Rosolska erano le detentrici del titolo ma la Dabrowski ha deciso di non prendere parte alla competizione. La Rosolska ha fatto coppia con Anastasija Rodionova perdendo al primo turno da Petra Martić e Maria Sanchez.

Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja hanno sconfitto in finale Martić e Sanchez per 4–6, 7–5, [10–7].

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)
  Anastasija Rodionova /  Alicja Rosolska (primo turno)

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (quarti di finale)
  María Irigoyen /  Paula Kania (semifinale)

Wildcard

  Andrea Gámiz /  Ana Sofía Sánchez (primo turno)

  Victoria Rodríguez /  Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Monterrey Open 2016
WTA Tour 2016